Por Sting, você pode estar à procura de:

Pessoas 
Sting (músico), nome dado ao músico Gordon Sumner, conhecido por ser membro do The Police.
Sting (wrestler), ring name do wrestler profissional Steve Borden.

Filmes e televisão
The Sting, filme de 1973 com Paul Newman e Robert Redford
The Sting, personagem do seriado Futurama.
Kamen Rider Sting, um cavaleiro do seriado Kamen Rider: O Cavaleiro Dragão
Bee Movie, personagem de animação no filme.

Equipes
Charlotte Sting, equipe de basquete
Chicago Sting, equipe de futebol (1975-1988)

Outros
Sting Entertainment, empresa do Japão.

Desambiguação

fr:Dard